Jméno Namaka má více významů:

Namaka (měsíc) – menší ze dvou známých satelitů trpasličí planety Haumea
'Nāmaka – jedna z dcer havajské bohyně Haumea